Feel (álbum de Sleeping with Sirens)
Feel (canção) - de Robbie Williams

Desambiguação